

Geografia

Austria 
 Mönchhof – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Niemcy 
 Mönchhof – dzielnica Raunheimu